Данный список включает себя всех руководителей Костромского наместничества, Костромской губернии и Костромской области.

Костромское наместничество (1778—1797)

Генерал-губернаторы, губернаторы 
 1778—1778 генерал-губернатор Алексей Петрович Мельгунов
 1778—1781 губернатор Алексей Семёнович Шишкин
 1780—1781 генерал-губернатор Алексей Алексеевич Ступишин
 1781—1783 генерал-губернатор Роман Илларионович Воронцов
 1782—1783 губернатор Иван Львович Чернышёв
 1783—1788 генерал-губернатор Иван Петрович Салтыков
 1785—1787 губернатор Алексей Давыдович Голостенов
 1788—1796 генерал-губернатор Иван Александрович Заборовский
 1788—1796 губернатор Иван Варфоломеевич Ламб

Предводители дворянства 
 1780—1782 Александр Филиппович Мошков
 1782—1787 Александр Дмитриевич Семичев
 1787—1797 Фёдор Николаевич Кутузов

Костромская губерния (1797—1917)

Губернаторы 
 1797—1798 Борис Петрович Островский
 1798—1806 Николай Иванович Кочетов
 1807—1815 Николай Фёдорович Пасынков
 1815—1816 Дмитрий Петрович Горчаков (исполняющий обязанности)
 1816—1827 Карл Иванович Баумгартен
 1827—1830 Яков Фёдорович Ганскау
 1830—1832 Сергей Степанович Ланской
 1832—1833 Михаил Николаевич Жемчужников
 1833—1838 Александр Григорьевич Приклонский
 1838—1846 Николай Иванович Жуков
 1846—1847 Константин Никифорович Григорьев
 1847 (октябрь) — 1847 (декабрь) Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский
 1848—1849 Илларион Илларионович Васильчиков
 1849—1852 Иван Васильевич Каменский
 1852—1853 Иван Иннокентьевич Муравьёв
 1853 (апрель) — 1853 (июль) Николай Андреевич Лангель
 1853—1857 Андрей Фёдорович Войцех (исполняющий обязанности)
 1857—1861 Иван Васильевич Романус
 1861—1866 Николай Александрович Рудзевич
 1866—1878 Владимир Иполитович Дорогобужинов
 1878—1884 Николай Ефимович Андреевский
 1884—1892 Виктор Васильевич Калачёв
 1892—1897 Александр Романович Шидловский
 1897—1902 Иван Михайлович Леонтьев
 1902—1905 Леонид Михайлович Князев
 1905 (октябрь) Павел Сергеевич Саввич
 1905—1906 Александр Александрович Ватаци
 1906—1909 Алексей Порфирьевич Веретенников
 1910—1912 Пётр Петрович Шиловский
 1912—1915 Пётр Петрович Стремоухов
 1915 Александр Петрович Мякинин
 1915—1917 (март) Иван Владимирович Хозиков

Предводители дворянства 
 1797—1802 Афанасий Фёдорович Тухачевский
 1802—1805 Григорий Иванович Нелидов
 1805—1811 Дмитрий Николаевич Козловский
 1811—1815 Александр Петрович Протасьев
 1815—1818 Сергей Фёдорович Купреянов
 1818—1831 Сергей Павлович Татищев
 1831—1845 Сергей Фёдорович Купреянов
 1845—1848 Григорий Иванович Головин
 1848—1851 Константин Карлович Бошняк
 1851—1854 Фёдор Фёдорович Чагин
 1854—1865 Александр Алексеевич Миронов
 1865—1871 Николай Павлович Карцев
 1871—1875 Иван Фёдорович Васьков
 1875—1878 Василий Львович Шипов
 1878—1879 Дмитрий Львович Шипов
 1881—1902 Авдей Иванович Шипов
 1902—1905 Николай Фёдорович Нелидов
 1905—1908 Павел Васильевич Щулепников
 1908—1914 Михаил Николаевич Зузин
 1914—1917 Сергей Иванович Бирюков

Костромская губерния в период Временного правительства (1917)

Комиссары Временного правительства 
 (март 1917 – апрель 1917) Владимир Николаевич Лебедев
 (апрель 1917 – октябрь 1917) Николай Александрович Козлов
 (октябрь 1917 – декабрь 1917) Александр Александрович Касаткин

Костромская губерния в составе РСФСР (1917—1929)

Первые секретари РСДРП(б)—РКП(б) 
 (март 1921 – октябрь 1921) Павел Андреевич Бляхин
 (декабрь 1921 – май 1922) Александр Иванович Муравьев
 (июнь 1922 – март 1923) Григорий Кузьмич Королёв
 (май 1923 – май 1924)  Иван Васильевич Дрожжин
 (май 1924 – март 1927) Константин Иванович Бухарин
 (март 1927 – февраль 1928) Петр Савельевич Заславский
 (февраль 1928 – 1929) Татьяна Васильевна Столбова

Председатели губернского военно-революционного комитета и губисполкома 
 1917 (ноябрь–декабрь) Сергей Петрович Нацаренус
 1918 (апрель–май) Иван Андреевич Львов
 1918 (май–июнь) Николай Петрович Растопчин
 1918 (июнь–сентябрь) Григорий Васильевич Хитров
 1919 (март–май) Дмитрий Иванович Долматов
 1919 (май–ноябрь) Анатолий Александрович Иорданский
 1919 (ноябрь) — 1920 (апрель) Борис Михайлович Волин (Фрадкин)
 1920 (апрель–ноябрь) Николай Кузьмич Козлов
 1920 (ноябрь) – 1921 (июнь) Николай Александрович Леднев
 1921 (декабрь) – 1922 (апрель) Филипп Исаевич Голощёкин
 1922 (май) – 1923 (май) Михаил Дмитриевич Пастухов
 1923 (май–июль) Николай Александрович Огибалов
 1923 (август) –1924 Иван Иванович Усачёв
 1925–1927 Иван Сергеевич Чернядьев
 1927–1929 Роман Алексеевич Годяев
Также упоминаются:
 1918 (август — сентябрь) Н. А. Филатьев (?)
 1920—1921 Дмитрий Ефимович Березин (?)

Костромская область в советский период (1944—1991)

Первые секретари ВКП(б)—КПСС 
 1944–1946 Александр Андреевич Кондаков
 1946–1950 Иван Степанович Кузнецов
 1950–1952 Николай Семёнович Пашкин
 1952–1954 Алексей Ильич Марфин
 1954–1956 Дмитрий Лаврентьевич Сумцов
 1956–1965 Леонид Яковлевич Флорентьев
 1963–1965 Георгий Федорович Яхницкий (Костромской промышленный обком КПСС)
 1965–1971 Игорь Петрович Скулков
 1971–1986 Юрий Николаевич Баландин
 1986–1991 Владимир Иванович Торопов

Председатели облисполкома 
 1944–1950 Алексей Васильевич Куртов
 1950–1951 Валентин Николаевич Ершов
 1951–1955 Григорий Васильевич Хорьков
 1955–1962 Михаил Михайлович Баранов
 1962–1971 Анатолий Васильевич Савин
 1971–1984 Константин Васильевич Донцов
 1984–1986 Геннадий Александрович Горячев
 1986–1990 Альвин Евстафьевич Ерёмин

Председатель областного совета народных депутатов 
 1990–1991 Валерий Петрович Арбузов

Костромская область в постсоветский период (1991—по наст. вр.)

Главы администрации (губернаторы) 
 1991—1996 Валерий Петрович Арбузов
 1996—2007 Виктор Андреевич Шершунов
 20 сентября 2007 — 25 октября 2007 Цикунов, Юрий Фёдорович (и.о.)
 25 октября 2007 — 13 апреля 2012 Игорь Николаевич Слюняев
 13 апреля 2012 — по наст. время Сергей Константинович Ситников

Председатель областного Совета 
 1991–1993 Рудольф Александрович Карташов

Председатели областной Думы 
 1994—2000 Андрей Иванович Бычков
 2000—2005 Валерий Петрович Ижицкий
 2005 — 2015 Андрей Иванович Бычков
2015 — по наст. время Анохин Алексей Алексеевич

Литература 
 Служение Отечеству. Руководители Костромской губернии и области, 1779—2009 гг: историко-биографические очерки / отв. ред., сост. А. М. Белов; вступ. ст. А. М. Белова. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. — 296 с.: ил. XXVIII c. ISBN 978-5-7591-0983-9

История Костромской области